Штёрк ()
 Штёрк, Антон фон (1731—1803) — австрийский врач, политик и фармаколог.
 Штёрк, Карл (1832—1899) — австрийский отоларинголог.